Dražice (Tsjechië)
 Dražice (Slowakije)